Об'єкти NGC
Змієносець (сузір'я)
Галактики